Tanzania
 Mji Mpya – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
 Mji Mpya – circoscrizione della regione di Morogoro